Ս, ս (се, ) — двадцять дев'ята літера вірменської абетки. 

Позначає звук /s/. 

Числове значення — 2000. 

В Юнікоді має такі коди: U+054D для Ս, U+057D для ս. В інших типах кодування відсутня.